Mambetow ist der Familienname folgender Personen:

 Aserbaidschan Madijewitsch Mambetow (1932–2009), kasachischer Regisseur
 Rustem Ikramowitsch Mambetow (* 1973), russischer Ringer